AXI peut désigner :
 Advanced eXtensible Interface, un bus informatique